Pseudupeneus är ett släkte av fiskar. Pseudupeneus ingår i familjen mullefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mullefiskar
Pseudupeneus